Notaro ist der Familienname folgender Personen:
 Mario Notaro (* 1950), belgischer Fußballtrainer
 Peter Notaro (* 1956), US-amerikanischer Fußballspieler
 Tig Notaro (* 1971), US-amerikanische Stand-up-Comedienne, Schauspielerin und Drehbuchautorin